Last Mountain est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Last Mountain, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
Last Mountain, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
Last Mountain-Touchwood, circonscription provinciale saskatchewanaise
Lac Last Mountain, lac du centre-sud de la Saskatchewan
Last Mountain No 250, municipalité rurale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme